Д’Альбе́р () — французская фамилия, может означать:

 д’Альбер, Леон (1582—1630) — герцог де Пине-Люксембург, принц де Тенгри, пэр Франции, рыцарь орденов короля.
 д’Альбер, Оноре (1581—1649) — французский маршал.
 д’Альбер, Оноре Теодорик (1802—1867) — французский путешественник, коллекционер и антиквар.
 д’Альбер, Эжен (1864—1932) — немецкий пианист и композитор.

Сложная фамилия